Черкаси — як назва
 Черкаси — етнографічна група українців у Середній Наддніпрянщині, екзонім українців
 «Черкаси» — морський тральщик Військово-Морських Сил України
 «Черкаси» — кінофільм про подвиг однойменного морського тральщика
 «Черкаси» — 14-й окремий мотопіхотний батальйон Міністерства оборони України
 «Черкаси-ШВСМ» — команда з хокею на траві із Черкас

Топонім

Черкаси — частина міста Лащів і колишнє село, гміна Лащів, Томашівський повіт, Люблінське воєводство

Черкаси — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Черкаси — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Черкаси — село, Уфимський район, Башкортостан

Черкаси — місто, районний та обласний центр, Черкаська область
 Черкаси — село, Волинська область, Ковельський район
 Черкаси — село, Львівська область, Львівський район
 Черкаси — пасажирська та вантажна лінійна залізнична станція Одеської залізниці
 Черкаси — міжнародний аеропорт у місті Черкаси

Див. також 
 Вечірні Черкаси
 Черкаси-2
 Черкас
 Черкасов
 Черкеси (значення)
 Черкашин